

Geografia 
 Spagna
 Calzadilla – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Calzadilla de los Barros – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Calzadilla de Tera – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Juan Calzadilla – poeta, pittore e critico d'arte venezuelano

Altro 
 Allora & Calzadilla – duo di artisti visivi portoricani